UGC может означать следующее:
 User-generated content (UGC), также известный как Consumer-Generated Media (CGM) или User-Created Content (UCC), — различный медиа-контент, который создается конечными пользователями. Одно из базовых понятий в Веб 2.0.
 Уппсальский общий каталог галактик (англ. The Uppsala General Catalogue of Galaxies или UGC) представляет собой каталог 12921 галактик на небе северного полушария.
Union Générale Cinématographique — французская кинокомпания-дистрибьютор